Olaszország
Cornedo all’Isarco, település Olaszországban, Bolzano autonóm megyében
Cornedo Vicentino, település Olaszországban, Veneto régióban, Vicenza megyében